Le championnat du monde d'échecs féminin 2018 était un tournoi à élimination directe visant à couronner une nouvelle championne du monde d'échecs. C'était le deuxième championnat du monde féminin organisé en 2018, après que Ju Wenjun ait battu Tan Zhongyi pour remporter le titre en mai 2018. Le tournoi s'est déroulé sous la forme d'un type d'élimination à 64 joueurs du 2 au 23 novembre à Khanty-Mansiïsk, en Russie.

Ju Wenjun a remporté le tournoi et a ainsi conservé le titre de championne du monde féminin.

Les trois autres demi-finalistes se sont qualifiés pour le tournoi des candidates de 2019, qui désigne le challenger pour le championnat du monde de 2020.

Organisation

Programme 
Le programme du tournoi:

 2 novembre : cérémonie d'ouverture

 3-5 novembre : 1er tour
 6-8 novembre : 2e tour
 9-11 novembre : 3e tour
 12-14 novembre : 4ème tour (quarts de finale)
 15-17 novembre : 5e tour (demi-finales)
 18 novembre : Jour de repos
 19-23 novembre : 6e tour (finale)
 23 novembre : Cérémonie de clôture

Prix 
Le montant total du prix était de 450 000 $.

Réglementation 
Le contrôle du temps était de 90 minutes pour les 40 premiers coups, puis de 30 minutes pour le reste de la partie, plus un incrément de 30 secondes par coup à partir du premier coup.

En cas d'égalité après les parties régulières, les tie breaks suivants ont été utilisés, dans l'ordre : 

 Deux tie breaks dans une limite de temps de 25 minutes plus 10 secondes d'incrément par coup.
 Deux tie breaks dans une limite de temps de 10 minutes plus un incrément de 10 secondes par coup.
 Deux tie breaks avec une limite de temps de 5 minutes plus un incrément de 3 secondes par coup.
 Jeu Armageddon, avec une limite de temps de 5 minutes pour les blancs et de 4 minutes pour les noirs, plus 3 secondes par coup à partir du 61e coup ; les blancs devant gagner et les noirs devant faire match nul ou gagner.

Participantes 
Les 64 participants sont :

Le format est le nom du joueur, le titre FIDE, l'Elo (octobre 2018), le chemin de qualification (voir ci-dessous). Le nom du vainqueur est en gras.

  Ju Wenjun, GM, 2561 (R)
  Humpy Koneru, GM, 2557 (PN)
  Kateryna Lagno, GM, 2556 (E17)
  Anna Muzychuk, GM, 2555 (WC)
  Alexandra Kosteniuk, GM, 2551 (WC)
  Aleksandra Goryachkina, GM, 2536 (E16)
  Mariya Muzychuk, GM, 2533 (E17)
  Tan Zhongyi, GM, 2527 (WC)
  Valentina Gunina, GM, 2525 (R)
  Elisabeth Paehtz, IM, 2513 (E16)
  Nana Dzagnidze, GM, 2509 (E16)
  Dronavalli Harika, GM, 2500 (WC)
  Antoaneta Stefanova, GM, 2490 (E16)
  Natalija Pogonina, WGM, 2485 (E17)
  Zhansaya Abdumalik, IM, 2482 (J17)
  Nino Batsiashvili, GM, 2482 (PN)
  Olga Girya, WGM, 2479 (R)
  Zhao Xue, GM, 2478 (R)
  Lela Javakhishvili, IM, 2475 (E16)
  Dinara Saduakassova, IM, 2470 (J16)
  Bela Khotenashvili, GM, 2469 (E16)
  Lei Tingjie, GM, 2468 (R)
  Monika Socko, GM, 2451 (E17)
  Anna Ushenina, GM, 2451 (E16)
  Alina Kashlinskaya, IM, 2447 (E17)
  Ekaterina Atalik, IM, 2445 (E16)
  Alisa Galliamova, IM, 2432 (E17)
  Ni Shiqun, WGM, 2427 (Z3.5)
  Anastasia Bodnaruk, IM, 2423 (E16)
  Hoang Thanh Trang, GM, 2423 (E17)
  Jolanta Zawadzka, WGM, 2421 (E16)
  Irina Krush, GM, 2417 (Z2.1)
  Inna Gaponenko, IM, 2409 (E17)
  Marina Nechaeva, IM, 2409 (E17)
  Elina Danielian, GM, 2409 (E17)
  Sabrina Vega, IM, 2404 (E16)
  Natalia Zhukova, GM, 2403 (E17)
  Guliskhan Nakhbayeva, WGM, 2394 (AS17)
  Deysi Cori, WGM, 2391 (AM16)
  Gulrukhbegim Tokhirjonova, WGM, 2385 (Z3.4)
  Lilit Mkrtchian, IM, 2384 (E16)
  Yuliya Shvayger, IM, 2375 (E16)
  Anita Gara, IM, 2370 (E17)
  Vo Thi Kim Phung, WGM, 2368 (Z3.3)
  Ana Matnadze, IM, 2362 (E16)
  Zhu Jiner, WIM, 2360 (Z3.5)
  Carolina Luján, IM, 2359 (Z2.5)
  Zhai Mo, WGM, 2351 (Z3.5)
  Ketevan Arakhamia-Grant, GM, 2345 (E16)
  Padmini Rout, IM, 2338 (Z3.7)
  Bhakti Kulkarni, CM, 2314 (AS16)
  Sabina-Francesca Foisor, WGM, 2311 (Z2.1)
  Sopiko Khukhashvili, IM, 2301 (E16)
  Yerisbel Miranda Llanes, WIM, 2239 (AM17)
  Mobina Alinasab, WIM, 2205 (Z3.1)
  Ingrid Aliaga Fernández, WIM, 2194 (AM17)
  Sun Fanghui, WIM, 2183 (Z3.5)
  Shahenda Wafa, WGM, 2148 (AF)
  Maili-Jade Ouellet, WIM, 2122 (Z2.2)
  Danitza Vázquez, WIM, 2086 (Z2.3)
  Rani Hamid, WIM, 1909 (Z3.2)
  Jesse Nikki February, WIM, 1893 (AF)
  Hayat Toubal, WIM, 1852 (AF)
  Kathryn Hardegen, WFM, 1832 (Z3.6)

Parcours de qualification 

 WC : Demi-finalistes du Championnat du monde féminin d'échecs 2017.
 J16 et J17 : champions du monde junior 2016 et 2017
 R : Classement
 E16 et E17 : Championnats d'Europe individuels 2016 et 2017
 AM16 et AM17 : Championnat continental américain d'échecs 2016 et 2017

 AS16 et AS17 : Championnat d'échecs asiatique 2016 et 2017
 AF : Championnat d'Afrique d'échecs 2017
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7 : Tournois zonaux
 PN : Nomination du président de la FIDE

Résultat

Match final 

La finale est le seul match du tournoi qui consiste en quatre parties classiques. Celles-ci sont jouées sur des jours consécutifs avec un jour de repos entre les tie-breaks de la demi-finale et le match 1. Les tie-breaks éventuels sont prévus pour le 23 novembre, de la même manière que pour l'ensemble du tournoi (deux parties rapides de 25+10, c'est-à-dire 25 minutes pour l'ensemble de la partie plus 10 secondes d'incrémentation, les deux parties rapides de 10+10, deux parties de blitz de 5+3 et une finale d'armageddon).

La tête de série numéro un, Ju Wenjun, championne du monde en titre et actuelle championne du monde de partie rapide féminin, s'est qualifiée pour la finale sans jouer de tie-break. Son adversaire, Kateryna Lagno, a joué trois tie-breaks, dont une partie d'armageddon contre Natalia Pogonina au troisième tour.

Avant la finale, les deux joueuses s'étaient affrontés cinq fois en contrôle classique, tous les matchs se terminant par un match nul.

Tournoi à élimination directe 
Les positions des joueurs ont été déterminées par le classement FIDE d'octobre..

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Novembre 2018
2018 en Russie